Ри́чард До́рнбуш (; род. ) — американский фигурист-одиночник, победитель юниорского Финала Гран-при по фигурному катанию 2010—2011 года, серебряный медалист чемпионата США по фигурному катанию (2011). 
По состоянию на январь 2017 года занимает 47-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Спортсмен родился в городе Корона (Калифорния), США. Заявил о себе в финале Гран-при сезона 2008—2009, где завоевал бронзовую медаль. В следующем сезоне на национальном чемпионате Дорнбуш стал 11-м, выступая во «взрослом» разряде. Став серебряным медалистом национального турнира в 2011 году, отобрался на чемпионат мира, где занял девятое место, самое высокое из трёх американцев. По данным на январь 2011 года, у него были одни из самых высоких суммарных оценок за сезон — 9-й результат.

Далее в его карьере произошёл спад. Даже в чемпионах США ему не удавалось подобраться к пьедесталу.

Однако осенью сезона 2014/2015 г. начал показывать вновь высокие результаты. Выиграл Кубок Ломбардии и занял третье место на китайском этапе Гран-при. Однако в национальном чемпионате не попал даже в десятку.

В новом сезоне последовало выступление на Кубке Китая в серии Гран-при, он там оказался на седьмом месте. В середине таблицы он оказался на заключительном этапе Гран-при в Нагано.

Спортивные достижения

Результаты после 2014 года

Результаты до 2014 года 

 N = уровень «novice»; J = юниорский уровень; WD = снялся с соревнований

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы США